Capitán Achab puede estar haciendo referencia a:

 El capitán Achab (en su original Ahab), un personaje de la novela Moby Dick de Herman Melville.
 Capitán Achab, una película francesa realizada por Philippe Ramos.
 El Capitán Achab es una de las canciones de la banda de rock La Frontera que tanto éxito consiguió durante la década de los 80 y a principios de los 90.